Alauna ist der Name mehrerer Orte in der antiken Geographie:

 Stadt in Gallien, heute Valognes in Frankreich
 Küstenschutzkastell Alauna in Britannien, heute Maryport in England
 Stadt in Britannien, heute Alcester (Warwickshire) in England
 römische Festung in Britannien, möglicherweise das heutige Kendal in Nordengland